Information Excellence bezeichnet die Fähigkeit einer Organisation, Informationen in optimaler Weise zur Erzielung eigener Wettbewerbsvorteile zu nutzen. Betrachtet man die Versorgung mit Informationen als kundenorientierten Prozess im Sinne der Business Excellence, so bedeutet Excellence die Fähigkeit eines Informationsanbieters (Senders), die Interessen seiner Informationskunden bestmöglich zu kennen und ihren diesbezüglichen Bedarf optimal zu befriedigen. Aus Sicht des Informationskunden verfolgt Information Excellence die Zielsetzung, den Kunden zu befähigen, seinen Informationsbedarf gezielt zu entwickeln und beständig unter Auswahl beliebiger Informationsanbieter zu befriedigen.

Motivation und Hintergrund 
Die Wirtschaft der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts verlangt von den Menschen in den meisten Industrien immer komplexere Interaktionen bei der Planung und Steuerung ihrer Geschäfte. Menschen werden zunehmend zu Wissensarbeitern, die mit einer großen Menge an sich stetig ändernden Informationen umgehen müssen. Die Verfügbarkeit hoch-qualitativer Informationen ist somit in immer stärkerem Maße entscheidend für die Qualität kritischer Unternehmensprozesse, denn sie befähigt Menschen innerhalb der Prozesse, die richtigen Entscheidungen zu treffen und geeignete Handlungen zu vollführen. Der Begriff Information Excellence umfasst daher sämtliche Maßnahmen eines Unternehmens, welche im Sinne der Business Excellence dazu beitragen, die Qualität auf Ebene der Information zu steigern. Qualität bezieht sich dabei auf die Relevanz von Informationen sowohl auf Ebene einer Organisation wie auch eines Individuums in konkreten Situationen innerhalb einer Organisation und seiner Prozesse.

Voraussetzungen 
Zu den Instrumenten zur Erzielung von Information Excellence gehören verschiedene Maßnahmen auf Ebene der Organisation und Kultur eines Unternehmens, welche auch im Rahmen des EFQM-Modells Anwendung finden. Das übergeordnete Ziel der Kundenorientierung bedeutet für die interne wie externe Informationspolitik einer Organisation, diese exakt auf die Interessen ihrer Informationskunden hin abzustimmen, diese laufend zu messen und mit dem eigenen Informationsangebot abzustimmen. Zur effektiven Umsetzung dieser Maßnahmen sind moderne IT-Systeme hilfreich und eine Informationsarchitektur, welche die Spielregeln definiert, nach denen Inhalte zwischen Anbieter und Kunden ausgetauscht werden. Im Bereich von IT-Systemen spielen dabei insbesondere semantische Verfahren eine wichtige Rolle.

Siehe auch 
 Kundenorientierung
 EFQM-Modell für Business Excellence
 Informationsqualität
 Informationskompetenz
 Informationsüberflutung
 Informationsbedarf

Weblinks 
 „Daten- und Informationsqualität – Auf dem Weg zur Information Excellence“, Link zum Buch
 Blog zum Thema Information Excellence und Informationsarchitekturen
 „The next revolution in interactions“, Artikel auf mckinseyquarterly.com

Arbeits- und Organisationspsychologie